Ми́щенко — украинская фамилия.
 Мищенко — малороссийский дворянский род.

Известные носители 
 
 
 
 Мищенко, Анна Валерьевна (род. 1983) — украинская бегунья.
 Мищенко, Борис Павлович (1936—2020) — советский самбист и дзюдоист, тренер.
 Мищенко, Василий Константинович (род. 1955) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Мищенко, Виктор Тимофеевич (1928—1995) — советский государственный и партийный деятель.
 Мищенко, Всеволод Иванович (1919—2006) — полный кавалер ордена Славы.
 Мищенко, Гавриил Корнеевич (1904—1966) — украинский советский партийный деятель.
 
 
 Мищенко, Евгений Фролович (1922—2010) — советский и российский математик.
 
 Мищенко, Игорь Тихонович (1937—2020) — советский и российский учёный в области эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
 Мищенко, Константин Павлович (1901—1979) — советский химик.
 Мищенко, Лев Леонидович (1909—1989) — советский зоолог, ортоптеролог.
 Мищенко, Максим Николаевич (род. 1977) — российский политический деятель, лидер движения «Россия молодая».
 
 Мищенко, Надежда Васильевна (род. 1929) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Мищенко, Павел Иванович (1853—1918) — русский военный и государственный деятель.
 Мищенко, Павел Иванович (1869—1938) — русский и советский ботаник.
 Мищенко, Пётр Артёмович (1928—1978) — советский советский флейтист и музыкальный педагог.
 
 Мищенко, Сила Моисеевич (1897—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Мищенко, Филипп Михайлович (1900 -) — советский военачальник, полковник.

Составные фамилии 
 Вноровский-Мищенко, Борис Устинович (1881—1906) — террорист, участник революционного движения в Российской империи.
 Скрипаль-Мищенко, Александр Фёдорович (более известен как Олесь Досвитный; 1891—1934) — украинский писатель.